Air Buluh (Kuantan Mudik)
Air Buluh (Mendo Barat)
Air Buluh (Ipuh)